Список пенитенциарных учреждений Белоруссии составлен по материалам сайта Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь. В списке представлены исправительные колонии (ИК), исправительные колонии-поселения (ИКП), следственные изоляторы (СИЗО), тюрьмы, лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Собственный следственный изолятор, расположенный в Минске, имеется у КГБ.

Больше всего исправительных колоний находится в Витебской и Могилёвской областях (по 5), меньше всего — в Минской области (1). Лечебно-трудовых профилакториев больше всего в Витебской и Могилёвской областях (по 2), в Брестской области они отсутствуют.

В 2014 году в 28 местах лишения свободы содержалось 29 776 заключённых, в том числе 22 859 в исправительных колониях для взрослых (20 674 мужчины и 2185 женщин), 170 в воспитательной колонии для несовершеннолетних, 589 в тюрьмах, 6158 в СИЗО.

В конце 2018 года заработал сервис, который позволяет отправлять письма заключенным через сеть Интернет.

Список

См. также 
 Преступность в Республике Беларусь

Примечания

Ссылки 
 [ Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь] 

Пен
Списки пенитенциарных учреждений по странам
Тюрьмы Белоруссии